Wolodymyr Rybak ist der Name folgender Personen:

* Wolodymyr Rybak (Politiker, 1946) (Wolodymyr Wassilowitsch Rybak; * 1946), ukrainischer Politiker
 Wolodymyr Rybak (Politiker, 1971) (Wolodymyr Iwanowitsch Rybak; 1971–2014), ukrainischer Politiker und Mordopfer